Трастама́ра (; від , «Затамар'я») — місцевість у північнозахідній Галісії, за річкою Тамара (Тамбре).

 Трастамарський дім
 Трастамарське графство